

Personnes 

 Angelo Cino (mort en 1412), cardinal italien ;
 Beppe Cino (né en 1947), réalisateur et scénariste italien ;
 Giuseppe Cino (1645-1722), architecte italien ;
 Maria Cino (née en 1957), femme politique américaine.

Autres 
 Cino est une commune italienne en Lombardie.
 Börte Cino est un personnage de la mythologie mongole.